M120 o M-120 puede referirse a:

 La Línea M-120, una ruta de transporte público en autobús del Campo de Gibraltar, España.
 El Mercedes M120, un motor V12 de gasolina fabricado por la compañía alemana Mercedes-Benz.
 El M120, un mortero de diseño israelí empleado por varios Ejércitos, sobre todo el de Estados Unidos.
 La Laverda M120, un modelo de cosechadora de la marca italiana Laverda.
 El Valtra M120, un modelo de tractor de la marca finlandesa Valtra.
 El Kubota M120, un modelo de tractor de la marca japonesa Kubota.
 El Klimov M-120, un motor de aviación experimental soviético cancelado en 1942.
 La Panther M120 un modelo de motocicleta británica producido entre 1959 y 1966.
 El Samsung M120, un modelo de teléfono móvil de la marca coreana Samsung.